Critical Depth — видеоигра из серии гонки на выживание, разработанная компанией SingleTrac и изданная компанией GT Interactive. Релиз состоялся в США 31 октября 1997 года.

Обзор 
Critical Depth основывается на идее и движке популярной серии игр Twisted Metal, выпущенной той же игровой студией. Основные действия игроков заключаются в управлении субмаринами различного дизайна и стрельбе по противнику. Во многом игра заимствует принципы такого вида спорта, как дерби (автогонки). Играющие выбирают определённую игровую локацию, субмарину и вступают в игру. В зависимости от режима игры, цель может заключаться как в уничтожении противников, так и в поисках особых предметов — энергетических шаров, таинственных предметов, способных увеличить боевую и защитную мощь субмарины. В последнем случае игрок, собравший все пять шаров, заканчивает прохождение очередного уровня через гиперпространственный портал.

Название Critical Depth (в переводе на русский — «Критическая глубина») связано с тем, что все субмарины имеют определённый запас глубины погружения. Если лодка опустится ниже допустимого уровня, зазвучит тревожный зуммер, предупреждающий о том, что необходимо срочный подъём, иначе через определённое время субмарина погибнет.

Локации представляют собой различные уголки мирового океана, с фантастическим донным ландшафтом: затопленный Парфенон, погружённый в воду город с небоскрёбами, кладбище погибших кораблей в Бермудском треугольнике, загадочная подводная база инопланетян и т. д.

В игре имеется широкий выбор оружия, запасы которого можно пополнять. Кроме того, каждый из персонажей имеет своё особенное оружие. В дополнение к оружию, врагов можно увлекать на опасную глубину.

В игре присутствует три режима игры:
 Missions — прохождение одним или двумя игроками одиннадцати уровней в режиме истории,
 Battle — поиски энергетических шаров в выбранном уровне,
 Death — битва на выживание против компьютера либо вдвоём друг прогив друга на разделённом пополам экране.

Сюжет 
Исследователь морского дна, некий Дуглас МакКрейган обнаруживает на дне океана пять загадочных энергетических шаров и следы пребывания инопланетян. Сам исследователь таинственно исчезает, но на поиски найденных им объектов отправляются двенадцать подводных экспедиций. Каждой из них движет желание захватить шары и использовать их в своих собственных целях. Чтобы заполучить шары, им придётся сразиться с остальными конкурентами.

Персонажи 
Всего в игре с самого начала доступно 12 различных субмарин, в каждой из которых свой капитан и/или команда. Выбрав одну из них, остальные становятся соперниками. По мере прохождения игры и выполнения определённых достижений, играющему станут доступны ещё 4 субмарины.

Стандартные 
 Люди в чёрном из ЦРУ на корабле The Manta
Цель: захватить энергетические шары, чтобы скрыть их от общественности, так как они имеют отношение к НЛО.
Тип субмарины: как следует из названия, субмарина напоминает морского дьявола. Основное оружие — электромагнитная пушка.

 Советские крепкие орешки и The Stalingrad
Цель: построить новую эру коммунизма.
Тип субмарины: ничем особенно не отличающаяся от традиций, громоздкая и медленная. Главное оружие — таран.

 Французские океанографы на батискафе La Griffe
Цель: получить признание в научном сообществе.
Тип субмарины: типичный исследовательский батискаф, оснащённый манипуляторами для захвата противников.
 Доктор А. Покалипс (Dr. A. Pocalypse), капитан корабля Armageddon
Цель: создать сверхмощную машину, способную уничтожить всё человечество, так как он и его супруга хотят создать новую, «высшую расу» людей. Его планы похожи на планы Гитлера.
Тип субмарины: дизайн напоминает скорпиона, только без хвоста. Обладает возможностью хватать противника специальным захватывающим устройством.

 Загадочный Орден Нишрош и судно Ohm
Цель: пробудить священный «Зорнад».
Тип субмарины: корабль в форме морской звезды, движущийся за счёт быстрого вращения вокруг своей оси, что делает его необычайно маневренным. Стреляет электрическими разрядами, которые генерирует зелёный кристалл.

 Команда «Надежда Земли» на субмарине Siren’s Song
Цель: не допустить захвата шаров для использования в промышленности.
Тип субмарины: большой механический дельфин. В качестве оружия стреляет наводящимися ракетами в виде дельфинов.

 Капитан Головорез, корабль Sea Dog
Цель: капитан — большой любитель морских сражений, и здесь он именно за этим.
Тип субмарины: погружаемая пиратская шхуна с двумя пушками.

 Злодейская корпорация Мордрид на корабле Bottom Liner
Цель: изучить шары как возможный источник энергии.
Тип субмарины: напоминает реактивный самолёт. Оружие — C.A.S.H. (Capital Accumlating Super Hydrobeam) — луч, похищающий оружие у врагов.

 Революционная организация (the VLO) на судне The Anarchy
Цель: отомстить индустриальному миру за безмерное использование полезных ископаемых на вымышленном острове Венганца (название происходит от английского «vengeance» — "месть).
Тип субмарины: самодельная, сделанная из производственного хлама. В качестве оружия выстрельвает шквалом шипованных металлических шаров.

 Джо Скаллион и его Death Sled
Цель: захватить энергетические шары «просто потому, что они так нужны всем».
Тип субмарины: небольшое устройство с пропеллером, которое он держит в руках. Главное оружие — «психо-диск», который сбивает врагов с курса.

 Профессор Армстронг на судне The Archimedes
Цель: захватить шары и поместить их в музей.
Тип субмарины: схожа по форме с рыбой-меч, с огромным пропеллером. Главное оружие — шаровые молнии.

 Джек Кеон на корабле The Lockjaw
Цель: заполучить шары в свою личную коллекцию, превзойдя при этом своего бывшего учителя, профессора Армстронга.
Тип субмарины: быстроходная механическая акула, вооружённая смертоносными челюстями.

Секретные 
 Агент 326 на автомобиле-амфибии Barracuda
 Мистер Фэт на субмарине Kronos
 Абаддон (ангел бездны) на Razor Fin
 Оверсир (надзиратель) на инопланетном корабле Hydro Spydor

Арены 
The Baja Gulf

The Red Sea

The Pacific Rim

Bermuda

Venganza

The Indian Ocean

The Arctic

Fort Apocalypse

The Coral Sea

The Mediterranean

The Transmitter

Оценки 
 7.5/10 Gamespot
 5/10 IGN
 7.25/10 Electronic Gaming Monthly

Ссылки 
 Critical Depth на Gamespot

Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры 1997 года
Игры для PlayStation
Гонки на выживание
Компьютерные игры, разработанные в США